«Elle etait oh!...» (франц. «Вона була о!...») — музичний альбом Джо Дассена., який вийшов в 1971 році.

Композиції

Посилання 

   Дискографія  

Альбоми Джо Дассена